Сергей Евгеньевич Кристовский (род. 31 июля 1971, Горький) — российский рок-музыкант, бас-гитарист группы Uma2rmaH.

Биография 
Родился 31 июля 1971 года в г. Горьком (Нижнем Новгороде). С 6 лет занимался хоккеем, но после перелома ключицы в 19 лет хоккей был вынужден оставить и начал играть на гитаре.

Играл в группах «Бродвей», «Кантри-Салун» (был бас-гитаристом и автором некоторых песен), «Шервуд» (1995—).

С 2003 года вместе с братом Владимиром играет в группе Uma2rmaH. Выпустил два сольных альбома: «Через города» (2008) и «Завтра» (2013).

Дискография

Дискография с группой Uma2rmaH 
 см. Дискография Uma2rmaH

Сергей Кристовский и группа Шервуд 
 2000 — Двенадцать ноль-ноль
 2002 — Шаг за тобой
 2002 — Посмотри в глаза
 2008 — Через города
 2013 — Завтра
 2020 — Ты и я

Ссылки 
 Сергей Кристовский — Официальный сайт
 Профиль на сайте футбольного клуба звёзд эстрады «Старко»

Персоналии:Нижний Новгород
Братья Кристовские
Uma2rman